PYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yaviza (Panama)